L'edizione 1975 della Pervaja Liga fu la 36ª della seconda serie del Campionato sovietico di calcio; vide la vittoria finale del .

Stagione

Novità
Il numero di squadre rimase stabile a venti, con le promosse Lokomotiv Mosca e SKA Rostov e le retrocesse Stroitel' Aşgabat, Metallurg Lipeck e Tekstilsčik Ivanovo, sostituite dalle retrocesse Qaýrat e Nistru Chișinău oltre che dalle neopromosse Alga Frunze, Rubin Kazan' e Metalist.

Formula
Come nella passata edizione il campionato fu organizzato in un girone unico: le venti partecipanti si incontravano in gare di andata e ritorno, per un totale di 40 incontri per squadra; erano previsti due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. Come nella precedente stagione venivano promossi in Vysšaja Liga le prime due classificate, mentre erano retrocesse in Vtoraja Liga le ultime tre classificate. In questa occasione fu necessario ricorre a uno spareggio.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Kryl'ja Sovetov Samara' e Dinamo Minsk promossi in Vysšaja Liga 1976 (primavera).
Zvezda Perm e Uralmaš allo spareggio.
Metalist e Alga Frunze retrocessi in Vtoraja Liga 1976.

Spareggio retrocessione

Risultati

Voci correlate
Vysšaja Liga 1975
Kubok SSSR 1975

Collegamenti esterni

Calcio nel 1975
1975